

Plaatsen
Avella (gemeente), een gemeente in Italië;
Abella de la Conca, een gemeente in Catalonië (Spanje);
Abella Center, een gemeenschap, stad en winkeldorp in San Pablo (Californië);

Personen
Abella (arts), een 14de-eeuwse Italiaanse arts;
Margarita Abella Caprile (1901–1960), Argentijnse schrijfster;
Rafael Abella (1917–2008), Spaanse schrijver;
Delfí Abella (1925–2007), Spaans psychiater en zanger in het Catalaans;
Isaac Abella (1934), Canadese arts;
Irving Abella (1940–2022), Canadese schrijver en historicus;
Rosalie Abella (1946), Canadese juriste en rechter;
Josep Maria Abella Batlle (1950), superior generaal van de Claretijnen;
Raúl Abella (1953), Argentijnse biatleet;
Rubén Abella (1967), Spaanse schrijver;
Ramón Nelson Abella Caside (?), Uruguayaans waterpolospeler;
Josip Abella (1981), Andorrese voetballer;
Damià Abella Pérez (1982), Spaanse voetballer;
Carlos Abella (1986), Colombiaanse voetballer.

Varia
Hydropsyche abella, een schietmot uit de familie Hydropsychidae.